Hemisfeer (Oudgrieks: ἡμι-  (hemi-) = half- en σφαῖρα (sphaira) = "bol") kan verwijzen naar:
 een cerebrale hemisfeer (hersenhelft)
 een synoniem voor halfrond

Het betekent simpelweg "halve bol".